Willem-Alexander (prononcé en néerlandais : , parfois francisé en Guillaume-Alexandre), né le  à Utrecht, est roi des Pays-Bas depuis le .

Fils aîné du prince Claus van Amsberg et de la reine Beatrix, il devient prince d'Orange lorsque sa mère monte sur le trône le , après l'abdication de la reine Juliana. Après avoir servi dans la Marine royale néerlandaise, il fait ses études supérieures à la faculté d'histoire de l'université de Leyde. En 2002, il épouse Máxima Zorreguieta, ressortissante argentine qu'il rencontre lors d'une foire en Espagne, dont il a trois filles : Catharina-Amalia (née en 2003), Alexia (née en 2005) et Ariane (née en 2007).

Après l'abdication de sa mère Beatrix en 2013, Willem-Alexander devient roi des Pays-Bas. À côté de ses obligations institutionnelles, il travaille à temps partiel pour la compagnie aérienne KLM en tant que copilote sur le réseau européen. Avec 85 % d'avis favorables en 2018, il est l'un des chefs d'État les plus populaires d'Europe.

Jeunesse et éducation

Naissance et baptême 

Willem-Alexander Claus George Ferdinand naît à l'hôpital de l'université d'Utrecht. Il est le premier enfant de la princesse Beatrix et du prince Claus, et le premier petit-enfant de la reine Juliana et du  prince Bernhard. Il est le premier enfant royal de sexe masculin depuis la naissance du prince Alexandre en 1851, et le premier héritier masculin direct depuis la mort de ce dernier en 1884.

À sa naissance, Willem-Alexander reçoit les titres de prince des Pays-Bas (en néerlandais : Prins der Nederlanden) et prince d'Orange-Nassau (en néerlandais : Prins van Oranje-Nassau). Il est baptisé selon le rite de l'Église réformée des Pays-Bas le  en l'église Saint Jacob de La Haye. Ses parrains et marraines sont le prince Bernhard, la baronne Gösta von dem Bussche-Haddenhausen, le prince Ferdinand von Bismarck, l'ancien Premier ministre Jelle Zijlstra, Jonkvrouw Renée Röell, et la princesse héritière Margrethe de Danemark (future reine Margrethe II).

Famille 
Le prince a deux jeunes frères : le  prince Friso (1968-2013) et le prince Constantĳn (né en 1969). Il vit avec sa famille au château de Drakensteyn de sa naissance à 1981, où il déménage au sein du plus grand palais de Huis ten Bosch à La Haye.

Prince héritier des Pays-Bas

Abdication de la reine Juliana 
Après 31 ans de règne, sa grand-mère la reine Juliana abdique le , et sa mère Beatrix devient reine des Pays-Bas. Il reçoit alors le titre de prince d'Orange, en sa qualité d'héritier du trône du royaume des Pays-Bas.

Scolarité et études 
Après ses études primaires et secondaires réalisées à Baarn puis La Haye, le prince Wilem-Alexander obtient un baccalauréat international à l'Atlantic College au pays de Galles en 1985. Après son service militaire de 1985 à 1987, il étudie l'histoire à l'université de Leyde. Son sujet de maîtrise porte sur la décision du général Charles de Gaulle de quitter le commandement intégré de l'OTAN en 1965. Dans sa jeunesse, Willem-Alexander est considéré comme dissipé, étant surnommé « le prince Pils » pendant ses études, du nom d'une variété de bière. À un jeune âge, il dit notamment que  (Alle Nederlandse pers opgerot) devant les caméras, avant que sa mère ne le réprimande. Devenu majeur, il fait la une des journaux après avoir perdu le contrôle de sa voiture qui termine dans un canal.

Activités et intérêts 
En 1991, il devient bénévole pour l'African Medical Research and Education Foundation au Kenya et passe notamment un mois à bord des avions du Kenya Wildlife Service. L'année suivante, il court le marathon de New York sous un faux nom. Avant son accession au trône, le roi était membre d'associations impliquées dans les problèmes de gestion de l'eau et les sports, pratiquant par ailleurs le patin à glace.

En 2017, il est révélé qu'il travaille comme copilote pour KLM au moins deux fois par mois, depuis 21 ans, aux commandes d'un Fokker 70, notamment sur de petits vols en Europe du Nord. L'une des raisons avancées est son désir de ne pas laisser sa licence de pilote expirer faute de pratique. Il suit une formation durant l'été 2017 pour pouvoir piloter des Boeing 737 pour la compagnie, les Fokker étant progressivement retirés de la flotte. En , il est notamment copilote d'un Boeing lors d'un vol reliant Amsterdam à Istanbul. Il effectue ses prestations de manière anonyme, mais certains passagers reconnaissent parfois sa voix au micro lors des annonces.

Mariage avec Máxima 

Il se marie le  avec Máxima Zorreguieta, dans la Nieuwe Kerk d'Amsterdam. Leur union est l'objet d'une polémique en raison du passé du père de la nouvelle princesse, l'Argentin Jorge Zorreguieta, qui est ministre de l'Agriculture en Argentine de  à , sous la dictature du général Jorge Rafael Videla (1976-1981), au cours de laquelle des milliers de personnes ont disparu. L'absence du père de la mariée au mariage et aux festivités met un terme à la polémique.

Abdication de sa mère 

Dans l'optique de son accession au trône royal, Willem-Alexander doit renoncer à son statut militaire actif. Avant son investiture en tant que roi des Pays-Bas, il se voit accorder à sa demande une libération honorable. En effet, le prince d'Orange détient jusqu'alors le grade de commodore dans la Marine royale néerlandaise et les grades d'officiers généraux correspondants dans les autres services armés. Cependant, en tant que chef de l'État et membre du gouvernement, le roi ne peut plus occuper de poste militaire actif dans les forces armées. Le prince a expliqué la situation au personnel du ministère de la Défense dans sa publication hebdomadaire Defensiekrant.

Le , la reine Beatrix annonce son intention d'abdiquer le  suivant, date à laquelle son fils doit lui succéder, devenant le premier homme à occuper le trône depuis le . Il avait indiqué dans le NOS Journaal du  que son nom en tant que roi serait  (Willem IV en néerlandais), mais, le , la Maison royale annonce que son nom de règne sera finalement Willem-Alexander. Ce revirement est justifié par la volonté du nouveau roi de moderniser la monarchie néerlandaise : il souhaite en effet régner sous son nom de naissance et précise ne pas tenir au titre de « Sire ».

Roi des Pays-Bas

Accession au trône 

À l'âge de 46 ans et 3 jours, Willem-Alexander est le deuxième monarque le plus âgé des Pays-Bas au moment de son accession au trône. Seul le roi  est plus âgé quand il monte sur le trône à l'âge de 47 ans, 10 mois et un jour. Les autres souverains néerlandais sont plus jeunes à leur avènement : le roi  a 41 ans, 2 mois et 3 jours lorsqu'il est devenu prince souverain en 1813, le roi  a 32 ans et un mois, la reine Wilhelmine, 18 ans et 6 jours, la reine Juliana, 39 ans, 4 mois et 4 jours et la reine Beatrix, 42 ans, 2 mois et 30 jours. Dans le même temps, le nouveau roi devient le monarque le plus jeune d'Europe.

Lors des festivités, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont réunies sur la place du Dam devant le palais royal de la capitale néerlandaise, signe de la popularité de la monarchie aux Pays-Bas. La date de succession n'est pas choisie au hasard : ce jour est celui du  de l'intronisation de sa mère. Sous le règne de Beatrix, le  est célébré comme fête de la Reine, la fête nationale des Pays-Bas. Sous Willem-Alexander, la fête du Roi redevient l'anniversaire du roi (). Beatrix préfère célébrer la fête le jour de l'anniversaire de son accession au trône au lieu de son propre anniversaire, le , expliquant que ce jour est moins favorable pour organiser des activités en extérieur. L'intronisation de Willem-Alexander prend place dans la Nieuwe Kerk, église proche du palais royal d'Amsterdam sur la place du Dam. Il devient ainsi le septième monarque des Pays-Bas depuis 1815.

Début de règne 

En tant que roi, il représente les Pays-Bas à l'étranger et préside certains comités nationaux à titre honorifique. Il apporte également son soutien à des associations aidant des personnes sans-abri, âgées, et des enfants issus de milieux populaires. En 2015, une affaire fuite dans la presse selon laquelle le roi fait barrage à son Premier ministre Mark Rutte pour que celui-ci ne diminue pas la somme allouée aux services de santé : le monarque finit par confirmer l'information et se justifie de cette intrusion dans le processus politique en affirmant qu'. L'année suivante, il dit regretter le résultat du référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne comme un éloignement des peuples.

Popularité croissante 
Son style proche des gens ordinaires fait de lui un monarque populaire. Selon un sondage réalisé en 2015, 89 % des Néerlandais estiment que les Pays-Bas doivent rester un royaume à l'avenir. Il célèbre en 2017 ses cinquante ans en invitant au palais 150 citoyens nés le même jour que lui, tirés au sort par une loterie.

Affaires intérieures et étrangères 
Il participe à la réunion du groupe Bilderberg de 2016 et 2017. Willem-Alexander accorde le , sur proposition du gouvernement, le titre honorifique de ministre d'État à l'ancienne ministre du Logement Sybilla Dekker, à l'ancien ministre des Affaires étrangères et ex-secrétaire général de l'OTAN Jaap de Hoop Scheffer, ainsi qu'à l'ancienne ministre de la Justice Winnie Sorgdrager. Il est fait chevalier de l'ordre de la Jarretière par la reine Élisabeth II lors de sa visite d'État le .

En mai 2020, le roi Willem-Alexander reconnaît l’indifférence de sa grand-mère la reine Wilhelmine face au sort réservé aux Juifs du pays pendant la Shoah.

Pandémie de Covid-19 

Le , Willem-Alexander prend la parole lors d'une allocution télévisée dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Le roi appelle à l’unité et remercie chaleureusement le personnel du secteur médical pour son implication pendant la pandémie. il déclare que . Il avait déjà fait savoir sa gratitude en publiant sur ses réseaux sociaux une vidéo amateur dans laquelle, lui et sa famille applaudissent le personnel médical à l’aide de casseroles. Lors de la commémoration du Jour du Souvenir le , seul le Premier ministre Mark Rutte et quelques personnalités accompagnent le couple royal pour rendre hommage aux  néerlandais morts durant la Seconde Guerre mondiale et aux militaires morts lors des conflits et opérations de maintien de la paix depuis 1945 ; d’ordinaire, un public très nombreux assiste à la cérémonie, dont des officiels et des anciens combattants.

Descendance 
Trois filles sont nées du mariage de Willem-Alexander et de Máxima Zorreguieta, titrées princesses avec prédicat d'altesse royale :

 la princesse Catharina Amalia, princesse des Pays-Bas et d'Orange-Nassau, princesse d'Orange, née le  ;
 la princesse Alexia, princesse des Pays-Bas et d'Orange-Nassau, née le  ;
 la princesse Ariane, princesse des Pays-Bas et d'Orange-Nassau, née le .

Fortune 
En 2010, la monarchie néerlandaise perçoit  pour les infrastructures utilisées, dont  au titre de la liste civile. La famille royale néerlandaise est l'une des moins riches au monde, avec des possessions ayant une valeur totale estimée à 200 millions d'euros. Selon un sondage réalisé en 2015, une majorité de Néerlandais estiment qu'au vu de sa fortune, la famille royale devrait recevoir moins d'argent public. Cependant, une majorité dit également apprécier les actions financières du roi, qui reverse certains de ses revenus à des organismes favorisant l'insertion sociale, le sport et le développement international. Le roi ne paie pas d'impôt sur le revenu ; plusieurs personnalités politiques militent pour la suppression de cet avantage.

Ascendance

Titulature 

 
  –  : Son Altesse Royale le prince Willem-Alexander des Pays-Bas, prince d’Orange-Nassau, écuyer d'Amsberg ;
  –  : Son Altesse Royale le prince d'Orange, prince des Pays-Bas, prince d’Orange-Nassau, écuyer d'Amsberg ;
 depuis le  : Sa Majesté le roi.

Décorations

Décorations nationales

Décorations étrangères 

  Grand-Croix Première classe de l’Ordre du Mérite de la République fédérale 
  Collier de l’Ordre du Libérateur Général San Martín 
  Grand Cordon de l’Ordre de Léopold (2016) 
  Grand-croix de l’Ordre de la Couronne (1993) 
  Brésil: Grand-Croix de l’Ordre de la Croix du Sud 
  Membre  classe de l’Ordre de la Famille de Laila Utama 
 Membre de  classe de l’Ordre Amílcar Cabral 
  Grand-Croix de l’Ordre du Mérite 
  Chevalier de l’Ordre de l’Éléphant (31 janvier 1998) 
 Grand-croix de l’Ordre de l’Union 
  Chevalier Grand-Croix de l’Ordre d’Isabelle la Catholique 
  Collier avec étoile de l’Ordre de la Croix de Terra Mariana (12 juin 2018) 
  (20 janvier 2014) 
  Grand-croix de l’Ordre national du Mérite 
  Membre de  classe de l’Étoile de Mahaputera 
  Chevalier Grand-Croix avec collier de l’Ordre du Mérite de la République (19 juin 2017) 
  Grand Cordon avec collier de l’Ordre du Chrysanthème (2014) 
  Commandant Grand-Croix avec chaîne  classe de l’Ordre des Trois (6 juin 2018) 
  Grand-Croix avec Chaîne d’Or de l’Ordre de Vytautas (13 juin 2018) 
  Grand-croix de l’Ordre d’Adolphe de Nassau 
  Grand-croix de l’Ordre de la Couronne de Chêne 
  Ceinture de l’Ordre de l’Aigle Aztèque (2009) 
  Grand-Croix de l’Ordre de Saint-Olaf (1996) 
  Classe spéciale membre de l’Ordre d’Oman 
 Chevalier de l’Ordre de l’Aigle Blanc 
  Grand Collier de l’Ordre de l'Infant Dom Henri (10 octobre 2017) 
  Chevalier étranger de l'ordre de la Jarretière 
  Chevalier de l’Ordre des Séraphins (24 novembre 1993) 
  Chevalier Grand Cordon de l’Ordre de Chula Chom Klao 
  Grand-Croix de l’Ordre du Libérateur

Philatélie 
Willem-Alexander est représenté sur les timbres postaux suivants :
 , Aruba, visite royale
 , Guyana, mariage de Willem-Alexander et Máxima Zorreguieta
 , Pays-Bas, mariage de Willem-Alexander et Máxima Zorreguieta
 , Aruba, mariage de Willem-Alexander et Máxima Zorreguieta
 , Grenade, jubilé d'argent de la reine Beatrix
 , Mongolie, visite princière
 , Pays-Bas, couronnement de Willem-Alexander
 , Curaçao, couronnement de Willem-Alexander
 , Îles Salomon, couronnement de Willem-Alexander
 , Pays-Bas, série courante
 , Pays-Bas,  anniversaire du mariage de Willem-Alexander et Máxima Zorreguieta
 , Pays-Bas, série courante
 , Pays-Bas, série courante
 , Pays-Bas, série courante
 , Bonaire, série courante
 , Saba, série courante
 , Saint-Eustache, série courante
 , Pays-Bas, série courante
 , Pays-Bas, 50 ans de Willem-Alexander
 , Curaçao, 50 ans de Willem-Alexander

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Famille royale néerlandaise
 Maison d'Orange-Nassau
 Liste des dirigeants actuels des États

Liens externes 
 
 
 
   Généalogie de la maison d’Orange-Nassau
  Le roi sur le site de la monarchie néerlandaise 
  Photographies du prince d’Orange sur le site de la monarchie néerlandaise

Roi des Pays-Bas
Héritier de la Couronne des Pays-Bas
Prince et princesse d'Orange (Royaume des Pays-Bas)
Étudiant de l'université de Leyde
Maison d'Orange-Nassau
Maison d'Amsberg
Membre du Comité international olympique
Chevalier grand-croix de l'ordre du Lion néerlandais
Grand-croix de l'ordre de la Couronne
Grand-croix de l'ordre national du Mérite
Grand-croix de l'ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne
Grand-croix de l'ordre d'Adolphe de Nassau
Grand-croix de l'ordre d'Isabelle la Catholique
Grand-croix de l'ordre de Saint-Olaf
Grand-croix de l'ordre national de la Croix du Sud
Chevalier de l'ordre de l'Éléphant
Chevalier de la Jarretière
Récipiendaire de l'ordre de la Libération (Venezuela)
Récipiendaire de l'ordre du Chrysanthème
Récipiendaire de l'ordre des Séraphins
Naissance en avril 1967
Naissance à Utrecht
Chevalier grand-croix au grand cordon de l'ordre du Mérite de la République italienne